Кубок французької ліги з футболу 2016–2017 — 23-й розіграш Кубка ліги у Франції. Титул всьоме здобув Парі Сен-Жермен.

Календар

Перший раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9 серпня 2016

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2016

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2016

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 грудня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 2016

|}

Чвертьфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10 січня 2017

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 січня 2017

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня 2017

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Кубок французької ліги на soccerway 

2016–2017
Франція
Франція
2016 у французькому спорті
2017 у французькому спорті